Количество информации в теории информации – это количество информации в одном случайном объекте относительно другого.

Пусть  и  – случайные величины, заданные на соответствующих множествах  и . Тогда количество информации  относительно  есть разность априорной и апостериорной энтропий:

 ,

где 

 

— энтропия, а

 

— условная энтропия, в теории передачи информации она характеризует шум в канале.

Свойства энтропии 
Для энтропии справедливы свойства:

 ,

где  количество элементов множества .

, если один из элементов множества реализуется с вероятностью 1, а остальные, соответственно, 0, в силу того, что  и .

Максимум значения энтропии  достигается, когда все , т.е. все исходы равновероятны.

Для условной энтропии справедливы свойства:

 ,

При этом, , если отображение  в  однозначное, т.е. .

Максимум значения условной энтропии  достигается, когда  и  - независимые случайные величины.

Свойства количества информации 
Для количества информации справедливы свойства:

  как следствие теоремы Байеса.

  

  если  и  – независимые случайные величины.

 

Последнее свойство показывает, что количество информации совпадает с информационной энтропией, если компонента потери информации (шум) равна нулю.

Литература 
 

Теория информации